Stepp ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Stepp (1927–2014), deutscher Dirigent
 Hans-Karl Stepp (1914–2006), deutscher Stuka-Pilot
 Laura Stepp (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Walther Stepp (1898–1972), deutscher Jurist, Polizist und SS-Führer
 Wilhelm Stepp (1882–1963), deutscher Internist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 STEP
 Steppdecke
 Stepptanz